KSC est un sigle qui signifie:

 Karlsruher SC, un club allemand de football évoluant en 2.Bundesliga
 Kennedy Space Center, une base de lancement de fusées Américaine
 Kaspersky Security Center, une console de gestion de la protection AntiVirus Kaspersky Lab
le Komunistická strana Československa (Parti communiste tchécoslovaque)